Deniau ist der Familienname folgender Personen:

 François Joseph Pierre Deniau (1936–2014), Altbischof von Nevers
 Jean-François Deniau (1928–2007), französischer Politiker
 Xavier Deniau (1923–2011), französischer Politiker

Sonstiges:
 Deniau-Insel, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Deniaud